Сальє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 5 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 534 осіб у працездатному віці (15-64 років) 404 були активні, 130 — неактивні (показник активності 75,7%, у 1999 році було 75,8%). З 404 активних працювало 378 осіб (188 чоловіків та 190 жінок), безробітних було 26 (11 чоловіків та 15 жінок). Серед 130 неактивних 41 особа була учнем чи студентом, 56 — пенсіонерами, 33 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 799,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сальє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн